So What kan syfta på:

 So What (popduo) –  en svensk popduo
 So What (jazzlåt) – en jazzlåt av Miles Davis
 So What (sång av Pink) – en låt med artisten Pink
 So What (sång av The Cure) – en låt med The Cure från Three Imaginary Boys
 So What (sång av Field Mob) – en sång av Field Mob med Ciara